

Geografia
Le Plessis-Hébert, comune francese dell'Alta Normandia 
Pont-Hébert, comune francese della Bassa Normandia
Saint-Martin-le-Hébert, comune francese della Bassa Normandia
Thuit-Hébert, comune francese dell'Alta Normandia

Persone 
Anne Hébert, scrittrice canadese
Edmond Hébert, geologo francese
Ernest Hébert, pittore francese
Georges Hébert, insegnante francese specializzato in educazione fisica, ideatore dell'Hébertismo
Jacques-René Hébert,  giornalista e politico francese, capo degli Hébertisti
Louis Hébert, farmacista francese

Pagine correlate
Hebert